Diguetia är ett släkte av spindlar. Diguetia ingår i familjen Diguetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Diguetia